Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Strophios fils de Crisos, roi de Phocide et père de Pylade ;
 Strophios fils de Pylade, petit-fils du précédent.